Queen City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Queen City (Missouri)
Queen City (Texas)